Lara Alves (Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2009), mais conhecida como weblarinha, é uma digital influencer brasileira. É mais conhecida por fazer vídeos de estética e lifestyle.

Ligações externas 
 

Alves, Lara